Марк Фла́вий Апр (): Марк Флавий Апр — консул-суффект 103 года.
 Марк Флавий Апр — консул 130 года, сын предыдущего.
 Марк Флавий Апр — консул 176 года, сын предыдущего.